Heart of Darkness (gra komputerowa)
 Jądro ciemności (ang. Heart of Darkness) – książka Josepha Conrada; na jej motywach nakręcono film Czas apokalipsy
 Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse – film dokumentalny, o kręceniu filmu Czas apokalipsy
 Heart of Darkness (album) – płyta zespołu Grave Digger
 The Heart of Darkness – debiutancka płyta zespołu Hoodlum Priest.